Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Aston Villa FC in het seizoen 1992/1993. Het was het inaugurele seizoen van de Premier League en Aston Villa eindigde onder leiding van trainer Ron Atkinson meteen als tweede met 74 punten, op tien punten van kampioen Manchester United. Het verspeelde de landstitel waarschijnlijk gedurende de laatste drie weken van de competitie, met drie nederlagen tegen degradatiekandidaat Oldham Athletic en verrassende subtoppers of seizoensrevelaties Blackburn Rovers en Queens Park Rangers. Manchester United bleef daarentegen grotendeels foutloos en won zo de eerste editie van de Premier League.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Aston Villa in het seizoen 1992-1993 deelnam.

Individuele prijzen 
 PFA Players' Player of the Year – 5.  Paul McGrath

Uitrustingen
Shirtsponsor: Mita Copiers
Sportmerk: Umbro

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aston Villa, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Ron Atkinson speeltijd kregen in de Premier League, die nog bestond uit 42 wedstrijden.

Externe links
 Officiële site

1993
Engelse voetbalclub 1992/93